Emmanouil Papasterianos (Halkidiki, 15 de Agosto de 1987) é um futebolista profissional grego que atua como meio-campo. Atualmente, está sem clube.

Carreira 
Papasterianos iniciou sua carreira no Iraklis. Antes de ficar sem clube, ele estava no Skoda Xanthi.

Ligações externas 
 Perfil no oGol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Iraklis FC